est la formule brute de plusieurs isomères.

 Furane
 furfural, numéro CAS 
 3-furaldéhyde, numéro CAS 

 Lactone
 proto-anémonine, numéro CAS 

 Pyrane
 2-pyrone, numéro CAS 
 4-pyrone, numéro CAS